Владимир Константинович (Каллистратович) Андриевич (1838—1898) — русский генерал, участник Сербо-черногорско-турецкой и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Биография 

Владимир Андриевич родился 14 сентября 1838 года.

Рано лишившись родителей, воспитывался в Императорский Александровском (Царскосельском) сиротском и в Первом кадетском корпусе.

16 июня 1857 году произведён в подпоручики в 1-й гренадерский саперный батальон. По окончании Академии Генерального штаба, возвратился обратно в батальон, где пробыл, однако, недолго и с 1865 года служил в Генеральном штабе.

В 1871 году Владимир Константинович Андриевич был произведён в подполковники и назначен командиром батальона в 129-м пехотном Бессарабском полку, также был награждён орденом св. Станислава 2-й степени. В 1874 году получил чин полковника и был определён начальником штаба 3-й кавалерийской дивизии.

В 1876 году, увлекшись славянским движением, уехал добровольцем в Сербию, где поступил в Дринскую армию генерала Алимпича и в бою у Устья получил контузию в ухо.

В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Андриевич был начальником штаба 41-й пехотной дивизии и Нижне-Дунайского отряда, предназначавшегося для обороны Одессы, а затем, ввиду желания активно участвовать в войне, назначен был в Кавказскую армию, где состоял при отряде генерала Алхазова, не имея определённого назначения.

В 1879 году Андриевич В. К. был назначен командиром 77-го пехотного Тенгинского полка.

15 мая 1881 года Владимир Константинович Андриевич был произведён в генерал-майоры, награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами и занял должность начальника штаба войск Забайкальской области; в 1882 г. получил орден св. Владимира 3-й степени. Ввиду возбужденного вопроса о реорганизации Забайкальского казачьего войска Андриевичу было поручено произвести перепись казаков и систематизацию собранных данных.

Напечатанные в 1883—1885 гг. четыре выпуска «Материалов для статистики населения в Забайкальском казачьем войске» послужили началом целого ряда исторических работ Андриевича, который выпустил в 1887 году, в дополнение к названным материалам, «Краткий очерк истории Забайкалья от древнейших времен до 1762 года» и почти одновременно начал большой труд по истории Сибири под названием «Исторический очерк Сибири», которого вышло 6 томов (Томск, Иркутск, Красноярск, Одесса, Санкт-Петербург и др., 1886—1889).

С конца 1885 года В. К. Андриевич исполнял должность Иркутского губернского воинского начальника и начальника Иркутского военного госпиталя.

В 1888 году состоялось назначение Андриевича комендантом Очаковской крепости, а в 1890 году он был уволен в отставку.

Владимир Константинович Андриевич скончался в 1898 году.

Награды 
 1871 - Орден Святого Станислава II степени
 1879 - Орден Таковского креста (Сербия)
 1881 - Орден Святой Анны II степени с мечами.
 1882 - Орден Святого Владимира III степени.

Примечания

Литература

Список произведений 
 Материалы для статистики населения в Забайкальском казачьем войске. Вып. 1—2. Чита, 1884—1885.
 Пособие для написания истории Забайкалья. Иркутск, 1885.
 
 
 
 
 
 Краткий очерк истории Забайкалья от древнейших времен до 1762 года. СПб., 1887.

Библиография 
 
 Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Т. I. СПб., 1889 г.
 
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. СПб., 1882.
 Список генералам по старшинству на 1886 год. СПб., 1886.

Историки России
Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Учёные XIX века
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени